Az 1970-es labdarúgó-világbajnokság 3. csoportjának mérkőzéseit június 2. és június 11. között játszották. A csoportban Románia, Anglia, Csehszlovákia és Brazília szerepelt.

A csoportból Brazília és Anglia jutott tovább. A mérkőzéseken 16 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Románia – Anglia

Csehszlovákia – Brazília

Románia – Csehszlovákia

Anglia – Brazília

Románia – Brazília

Anglia – Csehszlovákia

Források 

C3